Александр Юрьевич Бангиев (род. 16 ноября 1946, Сталинабад) — советский и германский , мастер спорта СССР (1971), международный мастер (1994).

Биография 
Выступал в соревнованиях ВС СССР и ДСО «Спартак». Участвовал в отборочных соревнованиях чемпионатов СССР.

В 1992 г. переехал в Германию. Четырежды (в 1994, 1995, 1996 и 1998 гг.) становился чемпионом Нижней Саксонии.

Несколько раз участвовал в чемпионатах Германии. Лучший результат — делёж 3—5 мест в 1994 г.

Много лет выступает в Бундеслиге в составе клубов «Bielefelder SK» (1992—1993 гг.), «Isernhagen» (1993—2005 гг.), «PSC Hannover» (ныне шахматный отдел спортивного общества «Hannover 96», с 2005 г.).

Также играл по переписке. Участвовал в 12-м чемпионате СССР (1975—1977 гг.), 38-м и 48-м чемпионатах Европы по переписке, полуфинале 18-го чемпионата мира. В составе сборной СССР победил в командном чемпионате Европы.

Тренерская работа 
Много лет занимается тренерской работой. Имеет лицензию Германского шахматного союза. Является автором так называемого метода Бангиева (или B-метода).

Метод Бангиева состоит из трёх компонентов: по́левая стратегия, мышление «поле — ход», практическое применение. По мнению Бангиева, существуют шахматные поля, на протяжении всей партии определяющие стратегию игры. Техника мышления «поле — ход» сводится к тому, что в определённых типах позиций есть ключевые поля, с ориентацией на которые должны выбираться ходы. В ходе практической игры обучаемый тренирует указанную технику мышления.

Критики метода Бангиева, среди которых гроссмейстер Дж. Роусон, мастера ФИДЕ У. Керстен и В. Шельмермайер, утверждают, что данный метод обучения может применяться только избирательно. Роусон называет метод Бангиева «запутанным и бессвязным».

Книги 
Также Бангиев известен как шахматный теоретик. Он является автором значительного количества работ по теории дебютов.

 Developments in the King’s Gambit 1980 — 88, Quadrant Marketing Ltd, London 1989
 Developments in the Sicilian 2. f4 1980 — 88, Quadrant Marketing. Ltd, London 1989
 Das angenommene Königsgambit mit 3. Sc3, Verlag Reinhold Dreier, Ludwigshafen 1993 (zusammen mit Volker Hergert)
 Das angenommene Königsgambit. Die Logik, Verlag Reinhold Dreier, Ludwigshafen 1996
 Die Logik des abgelehnten Königsgambits, Verlag Ellen Harenberg-Labs, Hannover 1999, 
 Die Tarrasch-Verteidigung, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 1999
 Das Gambit-Lexikon, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 1999
 Das Königsgambit, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 1999, 
 Die Philidor-Verteidigung, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 2002, 
 Felderstrategie 1, Taktik, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 2004, 
 Felderstrategie 2, Eröffnung, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 2005, 
 Felderstrategie 3, Mittelspiel, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 2005, 
 Eröffnungsrepertoire für Schwarz, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 2006, 
 Weiß-Repertoire 1. e4, CD-ROM, ChessBase GmbH, Hamburg 2006, 
 Felderstrategie für Morra-Gambit, Silbersaiten Verlag, Hildesheim 2006, 
 Felderstrategie: Taktik, Silbersaiten Verlag, Hildesheim 2006, 
 Felderstrategie: Denkmethode, Silbersaiten Verlag, Hildesheim 2006, 
 Der Kinder-Schachlehrgang: Heft 1: Schachregeln, Silbersaiten Verlag, Hannover 2010, 
 Der Kinder-Schachlehrgang: Heft 2: Matt dem König!, Silbersaiten Verlag, Hannover 2010,

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматные тренеры Германии